

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Maccabi Netanya: 2016-2017

 
Beitar Gerusalemme: 2019-2020

 
Maccabi Haifa: 2021

 
Maccabi Haifa: 2021-2022

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale nigerina